Тъй като българите приемат християнството от източната (православна) църква, естествено е каноническият списък да бъде съставен предимно от гръцки по произход имена на светии и крепители на вярата, образувани според гръцките словообразувателни модели.

При светото кръщение на българите-християни се дават гръцки имена като:
 Аверкий -
 Агапий – любим;
 Агата – добра, блага;
 Агатангел – добровестител;
 Агатодор – добродар;
 Агатоник – благопобедител;
 Агрион – див, свиреп;
 Агура – млад, незрял, неопитен;
 Александър – отблъскващ мъже (отблъскващ враговете);
 Алексей, Алекси – който отблъсква (злото), защита;
 Амвросий – безсмъртен;
 Анастасия – възкръснала
 Ангел – вестител;
 Андрей – мъжествен;
 Апостол – пратеник;
 Арет – достоен;
 Арсений – мъжествен, юначен;
 Василий – царски, царствен;
 Величка- навремето наричали с това име великите хора(царици, княкигини, принцеси и др.) Това име означава велик човек.
 Генадий – благороден;
 Георги – победоносец;
 Герасим – почитан, свещен;
 Григорий – бърз, бдящ, будуващ;
 Димитър – от името на богинята на плодородието Деметра;
 Доротей – дар от бога;
 Евангел – благовестител;
 Евгени – благороден, благопристоен;
 Евдокия – благопожелание, добра воля;
 Евстатий – издръжлив, траен
 Евтимий – честен, достоен, добродушен, весел;
 Елевтери – свободен;
 Елена – слънчева светлина;
 Зинови – божествен, зевсов живот;
 Ирина – мир;
 Йеротей – богосвет;
 Кириак – неделя;
 Кирил – господарски;
 Козма – украса, подредба;
 Ксения – гостоприемство;
 Ламбри – светъл, блестящ;
 Митрофан – от майка явен;
 Наум – утеха, утешител;
 Нестор – ?
 Никита – победител;
 Никифор – победоносец;
 Никодим – народопобедител;
 Николай – народопобедител;
 Онуфрий – винаги добър и щастлив;
 Памфил – вселюбящ;
 Панарет – добродетелен;
 Панайот – пресвет, всесвет;
 Панкратий – всесилен;
 Пантелеймон – всемилостив;
 Параскева – петък;
 Партений – целомъдрен, девствен;
 Паскали – Великден;
 Пахомий – широкоплещест;
 Пелагия – морска;
 Петър – камък, скала;
 Поликарп – плодовит;
 Поликсена – гостоприемна;
 Полит – гражданин;
 Полихрон – дълголетен;
 Прохор – вървящ напред;
 Сотир – спасител;
 Софроний – мъдър, благоразумен;
 Ставри – кръст;
 Стефан – венец;
 Стилиян – стълпник;
 Татяна – устроителка;
 Теодор – божи дар;
 Теодосий – даден от бога;
 Теофан – богоявление;
 Теофил – обичащ бога;
 Теофит – посаден от бога;
 Теохар – божа благодат;
 Тимотей – почитател на бога;
 Тихон – щастливец;
 Трифон – обичащ удоволствията и веселието;
 Филарет – добродетелен;
 Филимон -
 Филип – обичащ коне;
 Филотей – любим на бога;
 Харитон – прелест, добрина;
 Христофор – носител на Христа.

Гръцки имена
Гръцки език
Православие
+